Нижегоро́дская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Большая Нижегородская улица — улица во Владимире.
 Нижегородская улица — улица в Великом Новгороде.
 Нижегородская улица — улица в Луга.
 Нижегородская улица — улица в Кирове.
 Нижегородская улица — улица в Москве.
 Нижегородская улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Нижегородская улица — улица в Новосибирске.
 Нижегородская улица — улица в Павлово (Нижегородская область)
 Нижегородская улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Нижегородская улица — улица в Самаре.
 Нижегородская улица — бывшее название улицы Академика Лебедева в Санкт-Петербурге.
 Нижегородская улица — улица в Чебоксарах.

Украина 
 Нижегородская улица — улица в Днепре.
 Нижегородская улица — улица в Харькове.

См. также 
 Нижегородская
 Новгородская улица